Бастаси — топоним.

 Бастаси (Баня-Лука) — село в общине Баня-Лука Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Бастаси (Босанско-Грахово) — село в общине Босанско-Грахово Федерации Боснии и Герцеговины (Босния и Герцеговина).
 Бастаси (Дрвар) — село в общине Дрвар Федерации Боснии и Герцеговины (Босния и Герцеговина).
 Бастаси (Фоча) — село в общине Фоча Республики Сербской (Босния и Герцеговина).